Cijagra kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Cijagra, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Cijagra, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar